Spojení písmen A a T může mít různé významy:

AT 
 IBM Personal Computer/AT – osobní počítač firmy IBM osazený procesorem Intel 80286
 AT (formát základní desky) – odpovídající formát základních desek
 Royal Air Maroc – IATA kód aerolinií
 Attachment Therapy, psychoterapeutická metoda ze 70. let 20. století odvolávající se na teorii attachmentu
 Appalachian Trail – Appalačská stezka
 AT oddělení, vžité krycí označení lékařských pracovišť pro léčbu alkoholiků a toxikomanů
 Akvárium terárium – československý, později český, akvaristický a teraristický časopis
 ISO 3166-2:AT – kód ISO 3166-2 pro Rakousko
 CL-AT – kód ISO 3166-2 pro region Atacama

At 
 astat (z latinského astatium) – chemický prvek

at 
 zavináč – anglické označení znaku @
 at (Unix) – příkaz pro naplánování úlohy na pozdější čas v operačních systémech na bázi Unixu
 at – anglická předložka

aT 
 tesla – attotesla je 10−18 tesly, odvozené jednotky SI pro magnetickou indukci

.at 
 .at – internetová doména nejvyššího řádu pro Rakousko

Externí odkazy